Ранчо Лерма има више значења:

 Ранчо Лерма (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лерма (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику